Lignerolles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lignerolles (Allier) im Département Allier
 Lignerolles (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Lignerolles (Eure) im Département Eure
 Lignerolles (Indre) im Département Indre
 Lignerolles (Orne) im Département Orne